Ле Шапелье́ (, шляпник) — французская фамилия.

 Ле Шапелье, Исаак Рене Ги (Isaac René Guy Le Chapelier; 1754—1794) — французский политик, депутат Учредительного собрания. Его именем назван закон:
 Закон Ле Шапелье (Loi Le Chapelier; 1791) — французский закон времён Революции о запрете стачек и рабочих коалиций.

См. также 
 Шляпник (значения)
 «Призраки шляпника» ()

Примечания